hrabstwo Edwards (ang. Edwards County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Edwards (ang. Edwards County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Edwards (ang. Edwards County) w USA, w stanie Teksas